Borgeby kan syfta på:

Borgeby, Bjärred – ett villaområde i tätorten Bjärred inom Borgeby socken och Borgeby distrikt i Lomma kommun
Borgeby distrikt – ett distrikt i Lomma kommun i Skåne län
Borgeby FK – en fotbollsförening
Borgeby slott – en borg och ett slott i Bjärred 
Borgeby församling – en tidigare församling i Lunds stift
 Borgeby kyrka –  en kyrkobyggnad vid Lödde å i Borgeby socken
Borgeby socken – socken i Skåne som ingick i Torna härad
Borgeby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län

Se även
Borgby
Borreby
Borrby